Змагання зі стрибків у воду з триметрового трампліна серед жінок на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2021 відбулись 15 травня.

Результат

Примітки 

трамплін, 3 метри (жінки)